Der Geely GL (auch Geely Emgrand GL) ist eine Limousine der Kompaktklasse des chinesischen Automobilherstellers Geely, die wie der größere Geely GC9 von Peter Horbury, dem ehemaligen Designer von Volvo, gestaltet wurde. Seit September 2016 wird der GL in China verkauft, in Europa ist die Limousine nicht erhältlich. Der Geely GL ist technisch eng verwandt mit dem ebenfalls 2016 eingeführten SUV Geely GS.

Das im Januar 2022 vorgestellte Elektroauto Maple 60S basiert auf dem GL.

Technische Daten 
Als Antriebsvarianten standen zum Marktstart zwei Ottomotoren mit einer Leistung von  oder  zur Verfügung.

Im April 2019 wurde die Modellpalette durch einen Plug-in-Hybrid-Antrieb mit  ergänzt. Dieser kommt auch im größeren Geely GE zum Einsatz. Im GL gibt Geely die elektrische Reichweite mit 66 Kilometern an. Die überarbeitete Version Hi P, die im April 2022 auf den Markt kam, hat . Die elektrische Reichweite wird nun mit 100 Kilometern angegeben.

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website

Limousine
Hybridelektroautomodell